Le championnat du monde d'échecs féminin 2001 s'est déroulé du 25 novembre au 14 décembre 2001, à Moscou, en Russie. Il a été remporté par Zhu Chen, qui a battu Alexandra Kosteniuk en finale par 5 à 3. La finale était à égalité 2-2 après les parties classiques et s'est décidée dans les tie-breaks rapides.

Pour la deuxième fois, le championnat a pris la forme d'un tournoi à élimination directe de 64 joueuses.

Participants 
Les joueuses qualifiées ont été classées en fonction de leur classement Elo (octobre 2001).

 , 2547, IM (R)
 , 2513, GM (R)
 , 2498, WGM (R)
 , 2497, WGM (E)
 , 2497, IM (R)
 , 2497, GM (R)
 , 2486, WGM (WC)
 , 2485, WGM (R)
 , 2473, IM (R)
 , 2462, IM (E)
 , 2457, IM (WC)
 , 2455, IM (E)
 , 2452, WGM (E)
 , 2444, IM (E)
 , 2443, IM (E)
 , 2439, IM (Z3.2a)
 , 2437, IM (E)
 , 2435, WGM (E)
 , 2425, IM (E)
 , 2419, WGM (E)
 , 2411, WIM (J)
 , 2411, WGM (E)
 , 2409, WGM (E)
 , 2405, WGM (AS)
 , 2405, WGM (E)
 , 2399, WGM (E)
 , 2398, IM (E)
 , 2395, WGM (E)
 , 2392, WGM (E)
 , 2387, IM (E)
 , 2387, WGM (E)
 , 2382, WGM (E)
 , 2382, WGM (E)
 , 2378, WFM (AS)
 , 2375, IM (E)
 , 2373, WGM (E)
 , 2371, WGM (E)
 , 2358, WGM (E)
 , 2349, GM (PN)
 , 2345, WIM (AM)
 , 2341, WIM (AS)
 , 2336, WGM (E)
 , 2336, WIM (Z2.1)
 , 2326, WGM (E)
 , 2320, WGM (E)
 , 2301, WIM (AS)
 , 2299 (Z3.3)
 , 2295, WIM (Z2.1)
 , 2287, WGM (Z2.3)
 , 2280, WIM (Z3.4)
 , 2275 (AS)
 , 2271, WIM (E)
 , 2262, WIM (AS)
 , 2234, WGM (PN)
 , 2211, WIM (Z2.2)
 , 2182, WIM (Z3.2b)
 , 2172, WIM (Z3.1b)
 , 2103 (Z2.1)
 , 2090, WIM (Z2.5)
 , 2079, WIM (Z2.4)
 , 2077 (AF)
 , 2071, WIM (Z3.1a)
  (AF)
  (AF)

Parmi les joueuses de haut niveau qui n'ont pas participé à l'événement, figurent Judit Polgár (classée première femme au monde), Xie Jun (classée 2e), Wang Lei (4e), Pia Cramling (6e), Humpy Koneru (13e), Qin Kanying (15e), Sofia Polgar (16e) et Viktorija Čmilytė (20e).

Parcours de qualification 

 WC : demi-finalistes du Championnat du monde féminin d'échecs 2000 (2)
 J : Champion du monde junior 2000
 R : Classement (7)
 E : Championnat européen individuel d'échecs (29)
 AM : Championnat continental américain d'échecs 2001 (1)

 AS : Championnat d'échecs asiatique 2003 (6)
 AF : Championnat d'échecs africain 2003 (3)
 Z2.1 (3), Z2.2, Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z3.1a, Z3.1b, Z3.2a, Z3.2b, Z3.3, Z3.4 : Tournois zonaux
 Nominés par le président de la FIDE (2)

Résultat

Match final

Tournoi à élimination directe

Notes et références 

Championnat du monde féminin d'échecs
Echecs feminin
Echecs feminin 2001
2001 en Russie